Севров, Константин Павлович (1904—1972) — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой  «Строительные и дорожные машины» («Строительные и дорожные машины и оборудование») (1940—1971) Саратовского политехнического института (СПИ), создатель научной школы по смесительным машинам  .

Биография 
Родился 3 ноября 1904 года. Трудовую деятельность начал в 1927 году. После окончания техникума работал техником-конструктором на Белорецком металлургическом заводе (1928—1932) . В 1931 году окончил Ленинградский автомобильно-дорожный институт. С 1932 по 1935 годы учился в аспирантуре ЛАДИ.

В 1935 году — научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института автогужевых дорог и дорожных машин (ЦДОРНИИ) . Защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук по теме «Анализ отдельных конструкций и исследование работы грейдеров». Защита состоялась в Ленинградском автодорожном институте. Научный руководитель — А.И. Анохин  . В диссертационной работе рассмотрены характеристики различных конструкций грейдеров, дан обзор теоретических исследований рабочих установок и профиля ножа, исследовалась работа грейдеров на профилировании дорожного полотна .

С 1935 по 1971 годы работал на машиностроительном факультете  Саратовского автодорожного института (Саратовского политехнического института).

С 1940 по 1971 год руководил кафедрой «Строительные и дорожные машины» («Строительные и дорожные машины и оборудование») СПИ .
В 1942 году руководил механизированной бригадой для ведения оборонительных работ на базе гаража Саратовского автодорожного института (САДИ) . С 1942 по 1943 годы являлся заместителем декана дорожного факультета САДИ.

С 1944 по 1946 годы являлся ученым секретарем института.

В 1950 году на автодорожном факультете САДИ был создан первый в истории вуза совет факультета. Доцент К.И. Севров входил в первый состав совета.

В 1950-е годы под руководством кандидата технических наук, доцента К.П. Севрова на автофаке были созданы новые конструкции дорожно-строительных машин .

С 1935 по 1964 год — доцент кафедры «Дорожные и строительные машины» . В 1964 году получил звание профессора.

Научная и практическая деятельность 

Проводил исследования рабочих процессов смесительных машин, занимался вопросами повышения интенсивности и эффективности приготовления различных смесей  .

К.П. Севров основал научную школу  по смесительным машинам для приготовления асфальтобетонных смесей, благодаря чему кафедра получила широкую известность среди ученых и специалистов отрасли .  Создатель лаборатории «Исследование рабочих процессов дорожно-строительных машин».

Научное руководство 

К.П. Севров являлся научным руководителем ряда диссертационных исследований.

 М.И. Фомин.    Методика выбора и определения основных параметров катка для укатки асфальтового бетона: автореферат диссертации на соискание степени кандидата технических наук. Научные руководители: А. К. Бируля, К. П. Севров ; Саратовский автомобильно-дорожный институт. — Саратов, 1956. — 16 с. 
 В.В. Сластенов.    Исследование безрезонансного управляемого вибропривода строительных машин:  автореферат диссертации на соискание степени кандидата технических наук. Научный руководитель К. П. Севров ; Саратовский политехнический институт. — Саратов, 1965. — 20 с. 
 В.В. Викулов.     Исследование параметров и режимов работы маятникового виброактиватора:  автореферат диссертации на соискание степени кандидата технических наук. Научные руководители К. П. Севров,  В. В. Сластенов ; Саратовский политехнический институт. — Саратов, 1971. — 24 с. 
  А.П. Кобзев.     Исследование по определению оптимальных параметров кулачковых вибрационных катков:  автореферат диссертации на соискание степени кандидата технических наук. Научный руководитель К. П. Севров ; Саратовский политехнический институт. — Саратов, 1970. — 28 с. 
  Н.В. Михайлов.     Исследование процесса виброперемешивания цементно-песчаных смесей :  автореферат диссертации на соискание степени кандидата технических наук. Научный руководитель К. П. Севров ; Саратовский политехнический институт. — Саратов, 1965. — 21 с. .

Участвовал в  подготовке  научно-педагогических  кадров  технического  профиля г. Пензы .

Научно-методические труды 

Имеет 55 публикаций, и 2 авторских свидетельства на изобретение .

 .
 .
 .

Награды 

 Орден «Знак почета»
 медаль «За трудовое отличие»
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За трудовую доблесть» 
 грамота «За образцовую работу в дорожном хозяйстве» Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР (1940)

Примечания

Литература

Ссылки 

Преподаватели Саратовского технического университета